Кукшин — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кукшин — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Украина 
 Кукшин — село в Нежинском районе Черниговской области.